Turbulenz steht für:
 eine chaotische Bewegung von Fluiden, siehe turbulente Strömung
 Verwirbelungen der Luft hinter Flugzeugen, siehe Wirbelschleppe 
 unruhige Luft in großer Flughöhe, siehe Clear Air Turbulence

Turbulent steht auch für:
 HMS Turbulent (N98), britisches U-Boot

Siehe auch:
 Turbulence